Пионе́рский — топоним:

Россия 
 Амурская облать
 Пионерский — посёлок в Мазановском районе.
 Башкортостан
 Пионерский — село в Ермекеевском районе.
 Вологодская область
 Пионерский — посёлок в Междуреченском районе.
 Воронежская область
 Пионерский — посёлок в Новохопёрском районе.
 Иркутская область
 Пионерский — посёлок в Чунском районе.
 Калининградская область
 Пионерский — город.
 Камчатский край
 Пионерский — посёлок в Елизовском районе.
 Мордовия
 Пионерский — посёлок в Зубово-Полянском районе.
 Московская область
 Пионерский — посёлок в городском округе Истра.
 Пионерский — посёлок в Наро-Фоминском городском округе.
 Нижегородская область
 Пионерский — посёлок в городском округе город Бор.
 Новосибирская область
 Пионерский — посёлок в Новосибирском районе.
 Рязанская область
 Пионерский — посёлок в Рыбновском районе.
 Самарская область
 Пионерский — посёлок в Шигонском районе.
 Свердловская область
 Пионерский — посёлок в Ирбитском муниципальном образовании.
 Пионерский — посёлок в Талицком городском округе.
Пионерский — жилой микрорайон в Кировском районе Екатеринбурга.
 Удмуртия
 Пионерский — выселок в Игринском районе.
 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
 Пионерский — посёлок городского типа в Советском районе.

Таджикистан 
 Пионерский — до 2013 г. название кишлака Истиклол района Джайхун Хатлонской области.

См. также